James O'Reilly est un nom pouvant désigner:

James O'Reilly (1823-1875), homme politique canadien en Ontario
James Edwin O'Reilly (1833-1907), homme politique canadien, maire d'Hamilton
 (1855-1934), évêque catholique irlandais
 (1916-1992), homme politique nationaliste irlandais
 (né en 1955), juge fédéral canadien

Voir aussi

O'Reilly, James